Die Saison 2015/16 der Regionalliga Nord war die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 24. Juli 2015 mit der Partie zwischen Aufsteiger TSV Schilksee und Eintracht Norderstedt eröffnet und endete am 21. Mai 2016 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Nord 2014/15:
 VfL Wolfsburg II, Hamburger SV II, TSV Havelse, ETSV Weiche, Eintracht Norderstedt, VfB Lübeck, SV Meppen, FC St. Pauli II, VfB Oldenburg, BSV Rehden, Lüneburger SK Hansa, Eintracht Braunschweig II, Hannover 96 II, Goslarer SC 08, BV Cloppenburg
 der Meister der Oberliga Niedersachsen 2014/15:
 SV Drochtersen/Assel
 die beiden bestplatzierten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
 VfV 06 Hildesheim, TSV Schilksee

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert. In diesen scheiterte der VfL Wolfsburg II am Meister der Regionalliga Bayern, SSV Jahn Regensburg, nach einem 1:0 Heimspielsieg im Hinspiel und einer 0:2-Niederlage im Rückspiel in Regensburg.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Die drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 der Regionalliga Nord stiegen am Ende der Saison ab.

Abschlusstabelle 

Da der Goslarer SC für den Abstiegsfall keine Lizenzunterlagen für die kommende Oberliga-Saison eingereicht hat, steigt er direkt in die sechstklassige Landesliga ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2015
2015